San Pablo de Lípez (gemeente), een Boliviaanse gemeente
San Pablo de Lípez (plaats), een plaats in deze gemeente